Guzów heißen folgende Orte in Polen:
Guzów (Jasień) (früher Guschau), Dorf in der Gmina Jasień (Gassen), Powiat Żarski, Woiwodschaft Lebus
Guzów (Orońsko), Dorf in der Gmina Orońsko, Powiat Szydłowiecki, Woiwodschaft Masowien
Guzów (Wiskitki), Dorf in der Gmina Wiskitki, Powiat Żyrardowski, Woiwodschaft Masowien